Le Temple d'Athéna Pronaia (ou Pronoia) était un temple situé sur le site antique de Delphes. Il était situé dans le sanctuaire d'Athéna Pronaia, un groupe de bâtiments comprenant des temples et des trésors ainsi que le célèbre Tholos de Delphes. Il a connu deux états : un. premier temple archaïque (vers -580), dont seuls quelques pierres ont été retrouvées, et un second, construit vers 520-510  en tuf de Corinthe, en partie détruit lors d'une chute de rochers en 1905.

Description 
Le sanctuaire d'Athéna « Pronaia » se trouve au lieu-dit « Marmaria » (les Marbres), à environ 1500 m à l’est du grand Hiéron d’Apollon. Il est situé en contrebas de la route qui conduisait les pèlerins qui venaient à Delphes par voie de terre pour consulter l’Oracle. La déesse était nommée Pronaia car son temple était autrefois situé devant le temple d'Apollon. 

Les figurines mycéniennes exposées au musée archéologique de Delphes, y compris la figure assise notable sur un trépied, ont été découvertes ici, mais sans contexte archéologique et il est probable qu'elles aient été apportées d'ailleurs.

Temple du haut archaïsme 
Le premier temple dédié à Athéna, de petites dimensions, était bâti en pierre poreuse (tuf) de couleur grise. Il fut construit au début du VIe s. av. J.-C. Huit chapiteaux, quelques tambours et quelques pièces de mur ont été retrouvées réutilisées dans les fondations du temple suivant. Les chapiteaux "en galette" sont caractéristiques du haut-archaïsme.

Temple de la fin de l'archaïsme 

Ce temple a été construit vers  520-510 avant J.C., probablement dans le cadre d'un programme de construction lancé par les Alcméonides (famille noble d'Athènes) destiné à agrandir le sanctuaire et reconstruire le temple d'Apollon. 

Ce second temple (13,25 × 27,46 m) fut également construit en pierre poreuse (tuf). Il s'agissait d'un temple périptère, constitué de 12 colonnes sur les côtés longs et 6 colonnes sur les côtés étroits.  Les frontons étaient décorés, au Nord avec des figures en terre cuite (tête d'Athéna et acrotères ailées exposées au musée), au sud peut-être en pierre.

Lorsque le temple fut dégagé par la "grande fouille" en 1901, 15 colonnes étaient encore conservées à une certaine hauteur, mais elles furent détruites à la suite d'une chute de pierre en 1905. Il avait déjà subi, durant l'antiquité, un glissement de terrain suivi d'une réparation. 

Les fragments de marbre d'une statue d'Athéna ont été découverts et sont attribués à la statue cultuelle d'Athéna, située dans la cella du temple

Le voyageur Pausanias brosse une description du temple au  lors de sa visite à Delphes : 

Le temple cessa probablement d'être un lieu de culte après le  ou , car à cette période, tous les sanctuaires païens étaient fermés à la suite de la montée du christianisme et la persécution des païens à travers l'Empire romain.

Dérivation en Temple d’Athéna « Pronoia » 
Selon Hélène Walter, professeur d'archéologie et d'Histoire de l'art, le temple aurait été renommé Temple d Athéna « Pronoia » (Prévoyante ou Providence) à partir du .

L’origine de cette nouvelle dénomination est incertaine. Une hypothèse assez répandue est qu’il s’agirait d’un jeu de mots qui était à l’époque en vogue chez les Athéniens. En effet, comme l’explique le professeur d’archéologie Charles Picard, Athéna avait dans la mythologie grecque veillé sur l’accouchement de Léto ainsi que sur la naissance d’Apollon, ce qui expliquerait l’épiclèse de « Providence ».

Dans son discours sur le Roi-Soleil, l’empereur romain Julien indique en effet que « Les Anciens (les Grecs) avaient associé Athéna-Providence à Apollon ».

Les archéologues français Robert Demangel et Georges Daux notent néanmoins que la question de l’épiclèse Pronaia ou Pronoia était encore régulièrement débattue au début du .

Références

Bibliographie 

 Sandrine Huber et Didier Laroche, Marmaria, l'autre sanctuaire de Delphes, Les Dossiers d'archéologie n°411, Mai-juin 2022, p. 62-67.
 Anne Jacquemin et Didier Laroche, Pourquoi Athéna est-elle Pronaia à Delphes ?", communication du 4 février 2019 à la Revue des Etudes grecques.
  
  
  
 Bommelaer J.-F. (1997). Guide de Delphes. Marmaria, le sanctuaire d'Athéna à Delphes , Paris.
 Bommelaer, J.-F., Laroche, D., (1991). Guide de Delphes. Le site. Paris, p.   65-68. 
 Kolonia, R. (2006). Le musée archéologique de Delphes, Athènes

Articles connexes 
 Delphes
 Description de Delphes (Pausanias)

Liens externes 
 
 
 

Temple d’Athéna Pronaia
Architecture religieuse au VIIIe siècle av. J.-C.
Architecture religieuse au VIIe siècle av. J.-C.
Architecture religieuse au VIe siècle av. J.-C.
Architecture religieuse au IVe siècle av. J.-C.